Premijer liga Bosne i Hercegovine 2017/2018 var den högstaligan i fotboll i Bosnien och Hercegovina. Ligan startade den 22 juli 2017 och avslutades den 20 maj 2018. Titelförsvarande Zrinjski Mostar lyckades försvara titeln.

Tabeller

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Nedflyttningsserien

Källor
 Officiell hemsida

2017 i Bosnien och Hercegovina
2018 i Bosnien och Hercegovina
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018